Жилкование:
 Жилкование — распределение проводящих пучков (жилок) в листьях.
 Жилкование — особое расположение жилок по поверхности крыльев насекомых.